Појам Валија може да се односи на:
 Валија (визиготски краљ), визиготски краљ између 415. и 419. године
 Валија (ислам), исламски светитељ
 Валија (титула), административна титула која се користила у Османском царству
 Валија (Асти), је насеље у Италији у округу Асти, региону Пијемонт
 Валија (Торино), је насеље у Италији у округу Торино, региону Пијемонт